koninginnen uit het huis van de Ptolemaeën:
 Arsinoë van Macedonië, moeder van Ptolemaeus I Soter I.
 Arsinoë I
 Arsinoë II
 Arsinoë III
 Arsinoë IV
Arsinoe (geslacht), een geslacht van loopkevers